Фри-Стейт:

 Фри-Стейт — одна из провинций Южно-Африканской Республики.
 Фри-Стейт — стадион в городе Блумфонтейн, столице провинции Фри-Стейт, ЮАР.